Ісірава () :
Ісірава — папуаська народність, яка проживає на північному узбережжі індонезійської провінції Папуа. 
Ісірава  — папуаська мова, яка використовується однойменною народністю.